

Мейсі — місто, штат Індіана
 Мейсі — переписна місцевість, штат Небраска